Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2006 года прошёл с 14 по 15 января в Хамаре (Норвегия).

День 1

500 метров среди женщин

500 метров среди мужчин

3000 метров среди женщин

День 2

5000 метров среди мужчин

1500 метров среди женщин

1500 метров среди мужчин

5000 метров среди женщин

10.000 метров среди мужчин

Общий зачёт среди женщин

Общий зачёт среди мужчин 

 НК# = не квалифицирован (не принимал участия в забеге на длинные дистанции)
 НС = не стартовал

ссылки 
 www.knsb.nl, EK Allround 2006 dames
 www.knsb.nl, EK Allround 2006 heren

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
2006
2006 год в конькобежном спорте
Январь 2006 года
Спорт в Норвегии в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Хамаре
конькобежный
Чемпионаты Европы в Норвегии